Горбовичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Горбовичи — агрогородок в Гомельской области.
 Горбовичи — агрогородок в Могилёвской области.

Украина 
 Горбовичи — село в Киевской области.